Мунк, Петер:
 Мунк, Петер (1927—2018) — канадский предприниматель и филантроп; компаньон ордена Канады.
 Мунк, Петер Андреас (1810—1863) — норвежский историк, член-корреспондент Петербургской академии наук.
  (1870—1948) — датский политик.
 Персонажи
 Петер Мунк — персонаж сказки В. Гауфа «Холодное сердце».